Die Premjer-Liga 2008 war die 17. Spielzeit der höchsten russischen Spielklasse im Fußball. Sie startete am 14. März 2008 mit der Partie Terek Grosny gegen Krylja Sowetow Samara und endete am 22. November 2008. Von Mai bis Juli wurde die Meisterschaft wegen der Europameisterschaft 2008 unterbrochen. Schon drei Spieltage vor Schluss stand Rubin Kasan als Meister fest.

Modus 
16 Mannschaften spielten an 30 Spieltagen den russischen Fußballmeister aus. Jede Mannschaft spielte zweimal gegen jede andere Mannschaft, einmal im eigenen Stadion und einmal im Stadion des Gegners. Daraus ergab sich eine Gesamtzahl von 240 Spielen. Für einen Sieg erhielt man drei Punkte, bei einem Unentschieden erhielten beide Teams einen Punkt. Wer im Lauf der Saison die meisten Punkte sammeln konnte wurde russischer Fußballmeister.

Vor der Saison 
Als Titelverteidiger ging Zenit St. Petersburg in die Saison. Die beiden letztplatzierten Vereine der Vorsaison, FK Kuban Krasnodar und FK Rostow, mussten in die 1. Division absteigen und wurden durch Schinnik Jaroslawl und Terek Grosny ersetzt.

Teilnehmer 

Die  14 bestplatzierten Mannschaften der Saison 2007:
 Zenit St. Petersburg
 Spartak Moskau
 ZSKA Moskau
 FK Moskau
 Saturn Ramenskoje
 Dynamo Moskau
 Lokomotive Moskau
 Amkar Perm
 FK Chimki
 Rubin Kasan
 Tom Tomsk
 Spartak Naltschik
 Krylja Sowetow Samara
 Lutsch-Energija Wladiwostok

Die beiden Aufsteiger:
 Schinnik Jaroslawl
 Terek Grosny

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Tordifferenz – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) –5. geschossene Tore

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Nach der Saison 
Neben dem Meister Rubin Kasan nahm auch der Zweitplatzierte ZSKA Moskau an der UEFA Champions League 2009/10 teil. Dynamo Moskau startete in der Qualifikation zu diesem Wettbewerb. Amkar Perm, Zenit St. Petersburg und Krylja Sowetow Samara nahmen an der Qualifikation zur UEFA Europa League 2009/10 teil.

Die beiden letztplatzierten (Schinnik Jaroslawl und Lutsch-Energija Wladiwostok) mussten 2009 in der 1. Division spielen. FK Kuban Krasnodar und FK Rostow durften nur ein Jahr nach ihrem Abstieg wieder an der Premjer-Liga teilnehmen, da sie in der 1. Division 2008 die ersten beiden Plätze belegten.

Torschützen

Die Meistermannschaft von Rubin Kasan 
(berücksichtigt wurden Spieler mit mindestens fünf Einsätzen; in Klammern sind Spiele und Tore angegeben)

Zuschauer

Weblinks 
 Offizielle Website der Premjer-Liga
 Statistiken auf weltfussball.de
 Tabelle auf premierliga.ru (englisch)

Fußballsaison 2008
Premjer-Liga-Saison